Thijs van Leer Trio es creado en 1969 por Van Leer, integrado por él (flauta, teclados, voz), Martijn Dresden (bajo) y Hans Cleuver (percusión), que acompañaba musicalmente a cantantes como Shaffy y Liesbeth List, y también interpretaba temas de grupos famosos, como Traffic o The Collectors, o bien temas propios compuestos por ellos; data de aquella época una versión rudimentaria de Anonymous. Pero fue el bajista Dresden, por medio de contactos que tenía su padre en el Conservatorio, el responsable de dos jugadas decisivas que cambiarían el rumbo del grupo. En primer lugar, Dresden se puso en contacto con Jubert Terheggen, de Radio Tele Music (RTM, perteneciente a Radio Luxemburgo), lo cual suscitaría interés en la música de Van Leer. En segundo lugar (y de fundamental importancia), Dresden invitó a un joven guitarrista (aunque ya conocido por el trío) a una sesión de improvisación en el Shaffy Theatre, donde ensayaban.

Grupos de música de los Países Bajos